Chroom(II)oxide
 Chroom(III)oxide
 Chroom(IV)oxide
 Chroom(VI)oxide